Fleischhauerstraße 20 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Fleischhauerstraße 20 in Aschersleben, siehe Liste der Kulturdenkmale in Aschersleben
 Fleischhauerstraße 20 (Lübeck)